Заризь — топоним в России:
 Заризь — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в России.
 Заризь — река в Ярском и Глазовском районах, Удмуртии, в России.